La Coppa di Russia 2011-2012 () è la 11ª Coppa di Russia di pallacanestro maschile.

Squadre 
Partecipano 31 squadre iscritte alla Superliga 1, alla Superliga 2 e alla Professional'naya basketbol'naya liga 2011-2012. Tuttavia il Professional'nyj Basketbol'nyj klub CSKA, Basketbol'nyj klub Chimki, Basketbol'nyj klub UNICS, Professional'nyj Basketbol'nyj klub Lokomotiv Kuban' e il Basketbol'nyj klub Enisey non prendono parte al torneo.

Regolamento 
Sono previste tre fasi:
Fase I: 17 squadre vengono divise in quattro gruppi tramite il principio territoriale, le prime classificate avanzano al secondo turno.
Fase II: alle squadre del turno precedente si uniscono le 9 partecipanti alla Superliga 1 e le squadre partecipanti alla Professional'naya basketbol'naya liga 2011-2012; inizia la fase ad eliminazione con partite di andata e ritorno.
Fase III: la fase finale si disputa attraverso una Final Four.

Primo turno

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Secondo turno

Tabellone

Final Four

Finale

Note

Voci correlate 
Professional'naya basketbol'naya liga 2011-2012
VTB United League 2011-2012

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2011
Pallacanestro nel 2012
Coppa di Russia di pallacanestro maschile